Der Grand Prix de Tennis de Lyon 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Oktober 2005 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen.  In derselben Woche wurde in St. Petersburg die St. Petersburg Open und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie der Grand Prix de Tennis de Lyon zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Robin Söderling, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Von den Gesetzten schaffte es nur der Erste, Andy Roddick, über das Viertelfinale hinaus und gewann das Turnier letztlich. Im Finale besiegte er den Franzosen Gaël Monfils in zwei Sätzen. Damit gewann er den fünften Titel der Saison und den 20. seiner Karriere.
Im Doppel siegten die Israelis Jonathan Erlich und Andy Ram die letzten zwei Jahre. Dieses Jahr wurden sie im Halbfinale gestoppt. Im Finale setzte sich die topgesetzte Paarung aus Michaël Llodra und Fabrice Santoro durch. Für Llodra war es der 8. Karrieretitel, für Santoro der 17.; fünfmal waren sie zusammen erfolgreich. Zudem hatte Santoro schon 1999 das Turnier in Lyon gewonnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 659.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 780.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Lyon